Mami Kudo est une athlète japonaise, née le , adepte de la course d'ultrafond, détentrice du record du monde des  sur piste en  et des  sur route en . Elle remporte également le championnat du monde des  IAU en .

Biographie 
Mami Kudo est détentrice du record du monde des  sur piste de l'Ultramarathon de Soochow en  avec  et des  sur route d'Athènes en  avec . Elle remporte également le championnat du monde des  IAU de Steenbergen en  et les 48 heures pédestres de Surgères en .

Records personnels 
Statistiques de Mami Kudo d'après la Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (DUV) :

  piste :  aux 24 h Ultramarathon de Soochow en  ( split)
  route :  aux championnats du monde des  de Seregno en 
  piste :  aux 24 h Ultramarathon de Soochow en  et  (6 h split)
  piste :  aux 24 h Ultramarathon de Soochow en  (12 h split)
  piste :  aux 24 h Ultramarathon de Soochow en 
  piste :  aux 48 h pédestres de Surgères en

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ultrafond

Liens externes 
 

Coureuse d'ultrafond
Naissance en juillet 1964